Самаэль:

 Самаэль — ангел смерти в Талмуде, христианстве и демонологии.
 Самаэль Аун Веор (1917—1977) — эзотерист, философ, целитель, оккультист, основатель современного Гностического Движения.